Didiscus saniculaefolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Elmer Drew Merrill. Didiscus saniculaefolius ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
saniculaefolius